Jesús Neira puede hacer referencia a:

 Jesús Neira Martínez, dialectólogo asturiano;
 Jesús Neira Rodríguez, profesor de la Universidad Camilo José Cela condecorado por su lucha contra la violencia sobre la mujer.